Владимир Литвин:
 Литвин, Владимир Викторович (род. 1955) — российский генерал-майор милиции (1997) в отставке.
 Литвин, Владимир Михайлович (род. 1956) — украинский государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины.
 Литвин, Владимир Петрович (1937—2017) — советский борец вольного стиля, мастер спорта СССР.